Diamond Automobile Company steht für:

 Diamond Automobile Company (Delaware), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Diamond Automobile Company (Indiana), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller